De Laurentiis est un patronyme italien porté notamment par les personnalités suivantes :

 Aurelio De Laurentiis (1949- ), producteur de cinéma italien
 Dino De Laurentiis (1919-2010), producteur de cinéma italien
 Martha De Laurentiis (1954-2021), son épouse, productrice de cinéma italienne
  (1970- ), chef italo-américaine
 Luigi De Laurentiis (1917-1992), producteur de cinéma italien
 Raffaella De Laurentiis (1954- ), productrice de cinéma italienne
  ( - ), productrice de cinéma américaine
  (1950- ), autrice italienne
  (1979-), producteur de cinéma italien